Minato Mabuchi (ur. 28 czerwca 1992) – japoński skoczek narciarski. Medalista zimowej uniwersjady (2015), dwukrotny uczestnik tej imprezy (2013 i 2015).

Przebieg kariery 
W oficjalnych zawodach pucharowych rozgrywanych przez FIS zadebiutował 28 września 2013 w Râșnovie, gdzie zajął 5. miejsce w konkursie FIS Cupu. Dzień później w tym samym miejscu po raz pierwszy stanął na podium, plasując się w zawodach tej samej rangi na 3. pozycji.

W Pucharze Kontynentalnym również zdobył punkty w swoim debiutanckim starcie, zajmując w rozegranym 16 stycznia 2015 w Sapporo konkursie 17. pozycję.

W zawodach najwyższej rangi po raz pierwszy wystąpił we wrześniu 2015 w ramach Letniego Grand Prix, odpadając w kwalifikacjach do konkursu w Hinzenbach.

W swojej karierze dwukrotnie brał udział w zimowej uniwersjadzie – w 2013 w Predazzo był indywidualnie 31. (skocznia normalna) i 26. (obiekt duży), a dwa lata później indywidualnie zajął 11. pozycję, a w konkursie drużynowym zdobył srebrny medal.

W oficjalnych zawodach międzynarodowych po raz ostatni wystąpił w lutym 2019 w Iron Mountain, gdzie w Pucharze Kontynentalnym zajął 30., 39. i 40. miejsce.

Uniwersjada

Indywidualnie

Drużynowo

Starty M. Mabuchiego na uniwersjadzie – szczegółowo

Letnie Grand Prix

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Japońscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1992
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2015